15-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1970 Ballon d’Or)»
29 декабря 1970 года

Золотой мяч: 
 Герд Мюллер

(первый раз)

< 14-я Церемонии вручения 16-я >
Опрос на «Золотой мяч» () в 1970 году проводился в пятнадцатый раз. Результаты голосования были опубликованы в номере 1291 France Football 29 декабря 1970 года. В состав жюри входили 26 спортивных журналистов из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, СССР, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии.

Победителем голосования стал немец Герд Мюллер, ставший первым немецким футболистом и первым игроком «Баварии» — обладателем данной награды. Он опередил англичанина Бобби Мура и итальянца Луиджи Риву.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 390 баллов; максимально игрок мог получить 130 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1970 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1970 году